Sunnyslope kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sunnyslope (Californië)
Sunnyslope (Washington)